Мандан (Mandan) — исчезнувший сиуанский язык, на котором говорили манданы в Индейской Резервации Форта Бертольда и в штате Северная Дакота в США. Последний носитель языка мандан умер в 2016 году

Фонология 

 и  превращаются в  и  перед носовыми гласные, а  становится как  вначале слова.

Примечания

Ссылки 
 Мандан на Ethnologue

Языки США
Сиуанские языки